Леньяни — итальянская фамилия. Известные носители:
 Леньяни, Луиджи (1790—1877) — классический гитарист, певец, композитор и музыкальный мастер.
 Леньяни, Пьерина (1863—1923) — артистка балета и педагог, прима-балерина Мариинского театра в 1893—1901 годах, первая исполнительница главный партий в балетах «Лебединое озеро» (1894/95) и «Раймонда» (1898).
 Леньяни, Эрмир (род. 1989) — албанский футболист, играющий на позиции полузащитника.